Příjmení Eldridge nosí více různých osob:

 David Eldridge (* 1973) – britský dramatik
 Mikael Eldridge – americký hudebník, hudební producent a zvukový inženýr
 Roy Eldridge (1911–1989) – americký trumpetista

Anglická příjmení